Гагарин, я вас любила — термин, который может означать:

 Гагарин, я вас любила — документальный фильм 1991 года о семье Юрия Гагарина и его жены Валентины
 Гагарин, я вас любила — песня группы «Ундервуд» из дебютного альбома «Всё пройдёт, милая»